Тоні Шей (, ,  12 грудня 1973, Іллінойс, США) — американський інтернет-підприємець.
 Шей Гівен () — ірландський футбольний воротар.
 Брек Шей (англ. Brek Shea, нар. 28 лютого 1990, Коледж-Стейшн) — американський футболіст.

Див. також 
 Шейс